Хегази — имя собственное арабского происхождения; распространено в виде фамилий.
 
 Хегази, Хуссейн (1891—1958) — египетский футболист и тренер 1910-х и 1920-х.